Er wordt een knock-out systeem gespeeld met 120 deelnemers. De spelers worden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking) van week 46/2021. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om de derde plek gestreden. De winnaar van de finale bemachtigd de gouden medaille, de verliezer van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

Drievoudig opeenvolgend en huidige wereldkampioen Ma Long zal zijn titel niet verdedigen. Volgens de Chinese tafeltennisbond hebben hij, Xu Xin en de titelverdediger bij de vrouwen, Liu Shiwen, zich niet aangemeld om de Chinese ploeg te verjongen en die spelers voor te bereiden op de Olympische zomerspelen in Parijs in 2024.

Ook de Duitse sterspeler Dimitrij Ovtcharov heeft zich moeten afmelden, vanwege een blessure.

Nederlandse tafeltennissers hebben zich niet weten te plaatsen. Er doen vier Belgen mee: Cédric Nuytinck, Florent Lambiet, Robin Devos en Martin Allegro.

De 32 hoogst geplaatste spelers van week 46 hebben een beschermde plaatsing: seed 1 krijgt plaats 1, seed 2 krijgt plaats 128, seeds 5 t/m 8 loten om plaatsen 32, 33, 96 en 97. Seeds 9 t/m 16 loten om plaatsen 16, 17, 48, 49, 80, 81, 112 en 113. Seeds 17 t/m 32 loten om plaatsen 8, 9, 24, 25, 40, 41, 56, 57, 72, 73, 88, 89, 104, 105, 120 en 121. De overige 88 plaatsen worden ook via loting op 21 november bepaald. Seeds 1 t/m 8 krijgen de eerste ronde een bye. Spelers uit hetzelfde land spelen de eerste ronde niet tegen elkaar..

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier 

Mannen